Trepant, màquina que s'utilitza per a perforar materials diversos.
 Perforadora, accessori d'oficina que es fa servir per practicar perforacions en fulls de paper.